Únětice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Únětice, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Únětice, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale